pentarchia vagy pentarkia 
 A 19. század öt európai nagyhatalma: Nagy-Britannia, Ausztria, Franciaország, Oroszország és Poroszország
 Pentarchia a kereszténység történetében: az öt ősi patriarchátus